Банки се може односити на:
 Банки (Пореч)
 Банки (Луизијана)